Серге́й Ива́нников: Иванников, Сергей Иванович (Сергий; род. 1957) — архиерей РПЦ, митрополит Барнаульский и Алтайский.
 Иванников, Сергей Михайлович (1954—1993) — российский криминальный авторитет, создатель и лидер Уралмашевской ОПГ.